Termenul „Svitava” se poate referi la:

Localitate în Bosnia-Herțegovina
Localitate din Cehia, care aparține de Cvikov
Svitava (râu) din Moravia, Cehia, pe care sunt situate orașele Svitavy și Brno, afluent al râului Morava